NGC 7073 (другие обозначения — PGC 66847, MCG -2-54-10, MK 899, IRAS21267-1142) — галактика в созвездии Козерог.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Спиральные галактики
7073
Козерог (созвездие)